Nocera puede referirse a:

Nocera Inferiore, comuna de la provincia de Salerno, en la región de la Campania, Italia.
Nocera Superiore, localidad y comune italiana de la provincia de Salerno, región de Campania, Italia.
Nocera Terinese, localidad italiana de la provincia de Catanzaro, región de Calabria, Italia.
Nocera Umbra, comuna italiana situada en la provincia de Perugia, en la región de Umbría, Italia.